

Geografia 
Irlanda
 Longwood – città della contea di Meath, Irlanda

 Stati Uniti d'America
 Longwood – città della Contea di Seminole, Florida
 Longwood – città della Contea di Clark, Wisconsin

Altro 
 Longwood University – università statunitense con sede a Farmville (Virginia)
 Longwood House – residenza di Napoleone durante il suo esilio sull'isola di Sant'Elena